Foer heeft meerdere betekenissen:
 Fur (volk), een volk in Soedan, de regio Darfur verwijst naar dit volk met de betekenis: "thuis van de Fur".
 Fur (taal), de taal van het volk Fur
 Jonathan Safran Foer, Joods-Amerikaans schrijver